Die Nationaldivision 1972/73 war die 59. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann zum zwölften Mal die Meisterschaft und zum dritten Mal das Double. Titelverteidiger Aris Bonneweg belegte den siebten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1973
Fußballsaison 1972/73